Бушмен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара.
 Бушмен — представник народу бушменів. Бушмени — народ на Півдні Африки (Намібія, Ботсвана, Ангола, Зімбабве, Південно-Африканська Республіка тощо).